Piskornia peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Piskornia, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Piskornia, village de la voïvodie de Mazovie